Salvator/Mariaparochie (Groningen), een rooms-katholieke parochie in Groningen
 Parochie San Salvator ('s-Hertogenbosch), een rooms-katholieke parochie in 's-Hertogenbosch
 Sint-Salvatorparochie (Utrecht), een rooms-katholieke parochie in Utrecht